

Каракум — піщана пустеля у північній частині Алматинської області
 Каракум — піщана пустеля у південній частині Алматинської області
 Каракум — село, Аягозький район, Абайська область
 Каракум — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Каракум — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Каракум — селище, Мубарецький район, Кашкадар'їнська область

Каракум — піщана пустеля, що покриває велику частину Туркменістану